Melaka United Soccer Association é um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2006/07.

Clubes de futebol da Malásia